Advance – città statunitense della Contea di Boone, Indiana
 Advance – città statunitense della Contea di Stoddard, Missouri
 Advance – census-designated place statunitense nello stato della Carolina del Nord